e3d9ff Barva polja in * (asterisk) pomeni, da je bilo odlikovanje podeljeno posmrtno.

Seznami

Seznami nosilcev vojaških odlikovanj